Уезд-у-Брна (), () — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в районе Брно-пригород в 15 км к юго-востоку от города Брно.

Население 
Население — 3387 человек (2020). Площадь — 13,07 км ².

История 
Первое упоминание о городе (тогда от назывался Уездец (Ujezdec)) содержится в церковной грамоте епископа Йиндржиха Здика, датируемой 1141/1142 годом, что делает его одним из старейших городов в восточной части Чешской Моравии. Сильно пострадал во время гуситских войн. Городок опустел и был заселён с середины XV века.

Cевернее Уезда-у-Брна в декабре 1805 года состоялась Битва под Аустерлицем .

Достопримечательности 
 Церковь св. Петра и Павла
 Евангельская церковь
 Колокольня св. Кирилла и Мефодия
 Часовня Святого Антония Падуанского
 Возле города имеются минеральные источники.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Уезд-у-Брна

Города Южноморавского края